Has (grad), grad u Albaniji
 Has (Novi Travnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Novi Travnik, BiH
 Has (Osmansko Carstvo), oblik timara u širem smislu